Den' Pobedy,  che significa "Giorno della vittoria", si riferisce 
 Giornata della Vittoria – festività della Russia e di altre ex repubbliche sovietiche del 9 maggio, in ricordo della fine della Grande Guerra patriottica, ovvero il fronte orientale della Seconda guerra mondiale
 Den' Pobedy – brano musicale patriottico

Pagine correlate 

Pobeda